Als Carolahöhe werden verschiedene Aussichtspunkte bezeichnet, die nach der sächsischen Königin Carola von Wasa benannt wurden:
 Carolahöhe, Aussichtspunkt in Krippen 
 Carolahöhe, Erhebung an der Pladerbergstraße in Kurort Gohrisch/Königstein 
 Carolahöhe, Erhebung am Wasserturm bei der Hellerhofstraße in Dresden-Trachenberge 
 Carolahöhe, Aussichtspunkt oberhalb der Carolastraße in Waldheim 
 Carolahöhe, Erhebung  oberhalb der Mittweidaer Straße in Waldheim 

Siehe auch:
 Carolabastei, Aussichtspunkt an der Nordostecke des Liliensteins, siehe  
 Carolafelsen, Aussichtspunkt (424 m) in den Affensteinen oberhalb der Affensteinpromenade in der Sächsischen Schweiz (Schmilka) 
 Carolafelsen, Felsen (569 m) oberhalb der Waldbühne in Jonsdorf im Zittauer Gebirge 
 Carolastein und Carolahöhle, Felsen oberhalb des Polenztalwegs in der Sächsischen Schweiz (Bad Schandau) 
 Carolaaussicht mit Pavillon oberhalb von Marienbad, siehe